Hogsback steht für:
 Hogsback (Südafrika), Ortschaft und Bergkamm innerhalb der Amathole-Berge
 Hogsback Mountain, Erhebung nordöstlich von Klamath Falls in den USA
 Hog's Back, lokale Bezeichnung der North Downs, einem Höhenzug im Südosten Englands 
 Hog's Back Falls, ehemaliger Name der Prince of Wales Falls (Serie künstlich erzeugter Wasserfälle am Rideau in Ottawa, Kanada)

Siehe auch:
 Hogback